Фульк (Фулько, Фулк) I Рыжий (; 870-е — 941/942) — граф Анжу с 931/940, виконт Анжера в период ранее 898 — 931/940 и Тура в период до 905 — до 909), граф Нанта в 907/909 — 914/919, сын виконта Ингельгера и Аделы, представительницы знатной семьи сеньоров Амбуаза, племянницы архиепископа Тура Адаларда и епископа Анжера Ренона. Фульк был заметной фигурой в первой половине X века.

Происхождение 
Согласно «Хронике деяний графов Анжу» (), Фульк был сыном Ингельгера, виконта Орлеана, Анжера и Тура в 880-е годы. Имя отца Фулька упоминается также в акте монастыря Сент-Обен-д’Анжу, датированном 929 годом.

Однако ряд сведений, приводимых в «Хронике деяний графов Анжу», подвергаются сомнению рядом историков. Так, Кристиан Сеттипани сомневается в реальности существования Тертуллия и Торквата (отца и деда Ингельгера по «Хронике деяний графов Анжу») — их имена встречаются только в поздних источниках, а среди знати того времени эти имена выглядят чуждыми.

Согласно «Хронике деяний графов Анжу», жену Ингельгера звали Адела и она была дочерью виконта Орлеана по имени Гозфред (Жоффруа). Благодаря этому браку Ингельгер получил Орлеан. Однако историк Е. Мабиль установил, что фрагмент, касающийся брака Ингельгера, является поздней вставкой в «Хронику». По мнению Сеттипани, здесь Ингельгер перепутан со внуком, Фульком II Добрым, жена которого, Герберга, могла быть дочерью Жоффруа.

Кроме того, упоминается, что Адель была племянницей архиепископа Тура Адаларда и епископа Анжера Ренона и указано, что их родовые имения находились в Амбуазе. Е. Мабиль предположил, что можно отождествить Адель с упоминаемой в 886/887 году Аделью, вдовой светского аббата монастыря Сен-Симфорьен в Орлеане, которая жалуется графу Эду (будущему королю Франции) на епископа Санса Готье, их общего кузена, который лишил её доходов с аббатства. По мнению Мабиля, виконты Орлеана вполне могли быть одновременно светскими аббатами монастыря Сен-Симфорьен. Однако Сеттипани сомневается в возможности такого отождествления, поскольку Фульк Рыжий, сын Ингельгера и Адели, упоминается в источниках уже в 886, а Адель, вдова аббата монастыря Сен-Симфорьен, вероятно не имела в это время взрослого наследника, который мог отстаивать её интересы.

Вернер предположил, что имя Фульк, которое носили многие представители рода Ингельгерингов, могло попасть благодаря браку Ингельгера и Адели. По его предположению, отца Адели звали Фульк. Это мог быть пфальцграф Фульк, который упоминается в 859—865 годах в окружении короля Карла Лысого и который, возможно, тождественен Фульку, который упоминается как королевский наместник в Шатодёне в 857 году. Сыновьями одного из этих графов были архиепископ Реймса Фульк (ум. 900) и Рампо, вероятно тождественный Рампо, виконту Шатодёна. На основании того, что было известно о родстве архиепископа Фулька и императора Гвидо Сполетского, Сеттипани предположил, что мать Адели происходила из семьи, находящейся в близком родстве со знатным родом Ламбертидов.

Также, согласно исследованиям Сеттипани, у Фулька мог быть ещё брат, потомками которого были графы Суассона

Происхождение Фулька по Сеттипани выглядит следующим образом:

Биография 
Год рождения Фулька неизвестен. Исходя из времени, когда он появляется на исторической арене, считается, что он родился в 870-е годы. Впервые Фульк упоминается в акте, датированной апрелем 886 года.

В 895 году Фульк упоминается как казначей аббатства Сен-Мартен-де-Тур. Этот пост он за собой сохранял до 908 года.

В акте, датированном 29 сентября 898 года, Фульк упоминается как виконт Анжера, где он сменил виконта Хальдрада. Анжер в это время входил в состав Нейстрийской Бретонской марки, которой управлял Роберт, брат короля Западно-Франкского королевства Эда. Роберт управлял огромными владениями, а также выполнял ряд придворных функций при королевском дворе, поэтому он не мог лично выполнять графские обязанности. Их от его имени выполнял Фульк.

В 905 году Фульк женился на Роскилле де Лош. Она была родственницей знатного рода Ламбертидов, представители которого были графами Нанта. Этот брак принёс Фульку ряд владений в Турени (Лош, Ла Э) и Берри (Вильантруа), которые стали ядром будущих владений графов Анжуйских в Турени и Берри. Также этот брак принёс права на графство Нант.

Также в акте, датированном 5 июля 905 года, Фульк упоминается как виконт Тура. Когда точно он получил этот титул, неизвестно: до него обязанности виконта выполнял Атто II, брат виконта Анжера Хальдрада. Однако, не позднее 908 года Роберт Нейстрийский передал пост виконту Блуа Тибо Старому. Это положило начало позднейшему конфликту между потомками Фулька и Тибо из-за права обладания Туром.

В 907 году умер король Бретани Ален I Великий. Его зять и наследник, граф Поэра Матьедуа, не смог сохранить единство Бретани, в которой началась борьба между различными графами за верховную власть. Вмешался в эту междоусобицу и Фульк. Поскольку родственники его жены прежде владели Нантом, то он предъявил свои права на графство. В акте, датированном 30 октября 909 года, Фульк упоминается как граф Нанта и виконт Анжера. Однако в 914 году Нант был захвачен норманнами, став базой для завоевания ими Бретани. Фульк продолжал пользоваться титулом графа Нанта, но к 919 году вся Бретань была захвачена норманнами.

После 919 года Фульк продолжил носить только титул виконта Анжера. Он пытался добиться признания за собой графского титула, но Роберт Нейстрийский, а затем сменивший его сын Гуго Великий, долго отказывались это сделать. Однако в итоге Фульк был признан графом. В акте, датированном 13 августа 924 года, Фульк упоминается ещё как виконт. Также в этом акте упоминается, что Фульк был светским аббатом монастырей Сент-Обен-д’Анжу и Сен-Лезен-д’Анжу. Впервые с титулом графа Анжу он появляется в хартии Гуго Великого, датированном 26 декабря 940 года. Поскольку в актах Гуго Великого, датированных 3 мая 930 года и 26 марта 931 года, Фульк упоминается ещё без титула графа, то, вероятно, что он получил этот титул между 931 и 936 годами.

Бо́льшую часть жизни Фульк Рыжий провёл в непрестанной борьбе с набегами норманнов, которых поддерживал герцог Нормандии Вильгельм I Длинный Меч. Для того, чтобы противостоять норманнам, Фульк пытался найти союзников. В 937 году ему удалось сделать своего младшего сына Ги епископом Суассона.

В последний раз Фульк вместе со своим сыном Фульком II упоминается в акте, датированном 13/31 августа 941 года. Хартия, датированная маем 942 года, упоминает Фулька, графа Анжу, но неясно, идёт ли речь о Фульке I или о его сыне Фульке II. Вероятно, что Фульк Рыжий умер вскоре после 941 года.

Сохранились акты о многочисленных дарениях Фульком монастырям в Анжу и Туре.

Семья 

Жена: Роскилла де Лош (870-е — после 929), дочь Гарнье, сеньора де Лош, и Тесценды. У них родилось не менее трёх детей:
 Ингельгер, умер ранее 929 года, вероятно, погиб в 927 году во время военной кампании против викингов.
 Фульк II Добрый (ок. 920 — 11 ноября 958), граф Анжу с 941/942.
 Ги (Гвидо) (ум. 966/985), каноник аббатства Сен-Мартен-де-Тур, епископ Суассона с 937

Некоторые позднейшие родословные приписывают Фульку I ещё двух дочерей (не подтверждаемых по первичным источникам):
 Адель; муж — Готье I (до 920/925 — после 992), граф Вексена, Амьена и Валуа. Историк Филип Грьерсон в 1939 году в работе «L’origin des comtes d’Amiens, Valois et Vexin» на основании ономастических данных (среди детей Готье есть Ги, Жоффруа и Фульк) предположил, что жена Готье I могла быть дочерью Фулька I. Но с точки зрения хронологии более вероятно, что она была дочерью Фулька II.
 Роскилла (ум. 943/951); муж: с 943 Ален II (до 919—952), герцог Бретани. Этот брак впервые упоминается в источнике, датированном 1707 годом. Позже эта версия попала в ряд других генеалогий XVIII века. Однако в этой генеалогии указано, что Роскилла был дочерью Фулька и Тесценды, в то время как Тесценда была не женой, а тёщей Фулька. Возможно, путаница связана с тем, что Фульк II был женат на вдове Алена II.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
  (оригинал: )
 

Родившиеся в 870-е годы
Умершие в 940-е годы
Графы Анжуйские
Графы Нанта
Виконты Тура
Виконты Анжера
Правители Европы IX века
Правители Европы X века
Ингельгеринги